Kim Gjonge (1970) dél-koreai gyeplabdázónő, olimpikon
 Kim Gjonge (1988) dél-koreai gerelyhajítónő, olimpikon
 Kim Gjonge (1989) dél-koreai sportlövőnő, olimpikon
 Kim Gjonge (1994) dél-koreai curlingjátékos